Grabow kan avse:

Orter
 Grabow – en stad i Tyskland
 Grabow – tyskt namn på en stad i Wielkopolska vojvodskap i västra Polen, se Grabów nad Prosną

Personer
Carl Grabow (1847–1922), svensk dekorationsmålare
 Guido Grabow (född 1959), västtysk roddare
Mathilda Grabow (1852–1940), svensk opera- och konsertsångerska
 Volker Grabow (född 1956), västtysk roddare
Wilhelm Grabow (1802–1874, preussisk politiker

Efternamnsförgreningssidor
Efternamn